Arseniusz (imię)
 Arseniusz (Berło)
 Arseniusz (biskup turowski)
 Arseniusz (Bradvarević)
 Arseniusz (Briancew)
 Arseniusz (Czechowcew)
 Arseniusz (Czekandrakow)
 Arseniusz (Glavčić)
 Arseniusz II (arcybiskup ochrydzki)
 Arseniusz IV (patriarcha Serbii)
 Arseniusz (Izotow)
 Arseniusz (Jakowenko)
 Arseniusz (Jepifanow)
 Arseniusz (Kardamakis)
 Arseniusz (Kryłow)
 Arseniusz (Łazarow)
 Arseniusz (Maciejewicz)
 Arseniusz (Mohylański)
 Arseniusz (Smoleniec)
 Arseniusz (Stadnicki)
 Arseniusz (Stojković)
 Arseniusz (Timofiejew)
 Arseniusz (Wierieszczagin)
 Arseniusz (Żadanowski)

Zobacz też 

 Święty Arseniusz